Па́ра, пара́ — многозначное слово.

 Па́ра — имя существительное, два предмета, в совокупности имеющие свойства, не присущие им по отдельности.
См. также:
 Парный

Значения, не связанные с числом 2

Фамилия 
 Пара, Юзеф (1922—2020) — польский актёр театра, кино и телевидения, также театральный режиссёр.

Денежная единица 
Пара (денежная единица) — разменная монета ряда стран:
 Турецкая пара — монета с 1623 года.
 Крымская пара — монета XVII века.
 Молдавская пара — монета в 1771—1774 годах.
 Сербская пара — монета в Сербии, один динар равен 100 пара.
 Югославская пара — монета в Югославии.

Географические названия 
 Пара́ — штат в Бразилии.
 Пара — одно из названий города Белен в Бразилии.
 Пара́ — река в Рязанской области, правый приток Оки.
 Пара́ — река на севере Бразилии
 Пара́ — река на юге Бразилии
 Пара — подводная возвышенность в Атлантическом океане.
 Пара — округ в Суринаме.

Другое 
 Пара- — приставка.
 Пара плюс — инсектицидное лекарственное средство на основе перметрина.
 «Пара» — в иудаизме один из трактатов раздела «Тогорот».

См. также 
 Парра